AITF est un sigle pouvant correspondre à :
 Association des ingénieurs territoriaux de France ;
 Association of Indian Teachers of French ;
 Appraisal Issues Task Force ;
 All in the Family, une sitcom.